Le « 57 Métal » est un bâtiment d'architecture industrielle (années 1980), situé à Boulogne-Billancourt, près du Pont de Sèvres. Ce bâtiment, d'une emprise d'environ , est la propriété de Renault, qui l'exploite encore aujourd'hui.

Son architecte est Claude Vasconi. Considéré comme , le bâtiment est aujourd'hui menacé, à la suite de son rachat par un fonds d'investissement britannique ; il bénéficie en 2011-2012 d'une instance de classement signée par Frédéric Mitterrand, ce qui le protège pour un an d'une éventuelle destruction.

Références

Liens externes 
 Inquiétudes autour du sort du bâtiment « 57 métal » de Vasconi à Boulogne-Billancourt, sur lemoniteur.fr. Consulté le . 

Bâtiment à Boulogne-Billancourt